Nieuport (en néerlandais Nieuwpoort) est une ville et commune de Belgique, située en Région flamande dans la province de Flandre-Occidentale.
 Nieuport est le nom d'une ancienne société française d'aéronautique fondée par Édouard Nieuport et son frère Charles.
 Charles de Nieuport, mathématicien (1747-1827)

Voir aussi 
 Willem Hendrik Nieupoort (1670-1730), historien hollandais